Прови́нция Вальпараи́со  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо. 

Включает в себя 9 коммун.

Территория — 2780 км². Численность населения — 751 317 жителей (2017). Плотность населения — 270,26 чел./км².

Административный центр — Вальпараисо.

География 
Провинция граничит:
 на севере — провинция Петорка
 на востоке — провинция Мелипилья, Кильота и Марга-Марга
 на юге — провинция Сан-Антонио
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 7 коммун:
 Вальпараисо. Админ.центр — Вальпараисо.
 Винья-дель-Мар. Админ.центр — Винья-дель-Мар.
 Конкон. Админ.центр — Конкон.
 Кинтеро. Админ.центр — Кинтеро.
 Пучункави. Админ.центр — Пучункави.
 Касабланка. Админ.центр —  Касабланка.
 Хуан-Фернандес. Админ.центр —  Хуан-Фернандес.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE), население провинции составляет:

Крупнейшие населённые пункты

Примечания 

Провинции Чили